Ronhac  o Rognac , municipi al departament de les Boques del Roine (regió de Provença – Alps – Costa Blava, França)
 Ronhac (Charente), municipi al departament del Charente (Nova Aquitània)
 Ronhac (Cruesa), municipi al departament de Cruesa (regió de Nova Aquitània, França)